Maoba Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maoba Xiang (socken i Kina), Hunan, 
 Maoba (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar